Grondoppervlak 
fundering
Uitgangspunt, in het dagelijkse taalgebruik
Militaire basis, een rayon of gebied van waaruit strijdkrachten opereren
Basis, een van de drie aansluitingen van een transistor

Wiskunde
Grondlijn of basis, een begrip in de meetkunde
Basis (lineaire algebra), een verzameling van lineair onafhankelijke vectoren die een vectorruimte of moduul A opspannen wordt een basis van A genoemd
Basis (topologie), in de topologie, een collectie open verzamelingen met de eigenschap dat elke andere open verzameling van de topologische ruimte kan geschreven worden als vereniging van elementen uit de collectie